Governo di Rudinì può riferirsi a cinque governi del Regno d'Italia guidati da Antonio di Rudinì:
Governo di Rudinì I, in carica dal 6 febbraio 1891 al 15 maggio 1892;
Governo di Rudinì II, in carica dal 10 marzo all'11 luglio 1896;
Governo di Rudinì III, in carica dall'11 luglio 1896 al 14 dicembre 1897;
Governo di Rudinì IV, in carica dal 14 dicembre 1897 al 1º giugno 1898;
Governo di Rudinì V, in carica dal 1º al 29 giugno 1898.